Rossoneri

ist der Spitzname der Fans des

AC Mailand
US Fiorenzuola 1922